Paya Lipah (Peureulak), een plaats in Indonesië
Paya Lipah (Peusangan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing